Perkmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adelgard Perkmann (1897–1946), österreichische Volkskundlerin
 Johannes Perkmann (* 1968), österreichischer Abt